Hiëro I van Syracuse, regeerde van 478 tot 466 v.C.
 Hiëro II van Syracuse, regeerde van 275 tot 214 v.C.
 Hiëro (Xenofon)